Naoki Yamada (Hiroshima, 4 de julho de 1990) é um futebolista profissional japonês, volante, milita no Urawa Red Diamonds.

Carreira 
Naoki Yamada começou a carreira no Shonan Bellmare.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Shonan Bellmare